Castilleja del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castilleja del Campo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Castilleja del Campo (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar